Strawn kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Strawn (Illinois)
New Strawn
Strawn (Texas)